Adam Smoliński (ur. 10 października 1910 w Radziechowie, zm. 29 lutego 1996 w Warszawie) – polski inżynier elektryk, profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej.
 Andrzej Smoliński (ur. 30 grudnia 1951 w Karolewie) – polski polityk, związkowiec, poseł na Sejm III kadencji.
 Eugeniusz Smoliński (ur. 8 lipca[1] 1905 w Warszawie, zm. 9 kwietnia 1949 tamże) – członek Armii Krajowej, ofiara stalinizmu w powojennej Polsce. 
 Jakub Smoliński (ur. 21 lipca 1992) – polski lekkoatleta specjalizujący się w biegu na 400 metrów przez płotki.
 Kazimierz Smoliński (ur. 15 lipca 1955 w Malborku) – polski  prawnik, samorządowiec i polityk
 Krzysztof Smoliński (ur. 28 sierpnia 1979 w Oławie) – polski piłkarz, grający na pozycji obrońcy.
 Marcin Smoliński (ur. 5 kwietnia 1985 roku w Warszawie) – polski piłkarz, grający na pozycji pomocnika. 
 Sebastian Smoliński (ur. 1 lipca 1991) – polski biegacz średnio- i długodystansowy.
 Zdzisław Smoliński – działacz sportowy związany z Sanokiem.
 Zdzisław Smoliński (ur. 7 grudnia 1942 w Warszawie, zm. 4 kwietnia 1993 w Warszawie) – polski lekkoatleta młociarz, olimpijczyk.

Polskie nazwiska